Будановка — название населённых пунктов:

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Будановка — исчезнувшее село в Красноперекопском районе Крыма.

Россия 
 Будановка — деревня в Золотухинском районе Курской области.
 Будановка — хутор в Кашарском районе Ростовской области, Кашарское сельское поселение.
 Будановка — хутор в Кашарском районе Ростовской области, Поповское сельское поселение.

Украина 
 Будановка — прежнее (с 1946 по 1991 год) название села Блих в Зборовском районе Тернопольской области.